Ukagaka — собирательное название программ, основное действие которых — проигрывание на экране компьютера забавных сценок с участием персонажей, нарисованных в характерном стиле японской анимации. Ukagaka популярны среди отаку в Японии и во всем мире. Как правило, в Ukagaka два персонажа: кавайная девочка или мальчик и её или его спутник. Работа программы заключается в том, что персонажи мирно беседуют (на японском). При этом на экране появляются окошки с бегущим текстом, а персонажи выражают свои эмоции традиционной для аниме мимикой и прочими «эффектами». Персонажи реагируют на «прикосновения», некоторых можно раздевать, и т. п. У Ukagaka могут быть и полезные функции: проверка почты, установка времени и др.

Технология и термины 
Принцип работы Ukagaka следующий. Поведением персонажей управляет скрипт (Shiori), который выполняется в среде специального интерпретатора. Есть версии интерпретаторов как для Microsoft Windows, так и для GNU/Linux. В скрипте каждый персонаж (Ghost), а точнее, их пара, представляется набором картинок (как в мультипликации) и соответствующими репликами. Для создания персонажей есть специальный софт (KAWARI). Оформление всплывающих окошек с бегущим текстом можно менять, устанавливая отдельные модули (скины) Balloon.

Интерпретаторы
 Для Microsoft Windows существуют SSP (активно разрабатывается, есть поддержка английского и др. языков) и Materia (только японский язык, давно не обновляется). Содержат персонажа по умолчанию.
 Для GNU/Linux — ninix-aya.

Файлы с персонажами (*.nar) — архивы ZIP.

Также может потребоваться установка скина для всплывающих окошек (модуля Balloon).

См. также 
 Screenmate

Ссылки 

На японском:
 SSP, популярная Ukagaka для Windows
 Nanika Ghost Center, база персонажей
 Niseringo, Ukagaka для Mac OS X
 ninix-aya, Ukagaka для UNIX
 GHOST TOWN, коллекция персонажей
 BALLOON TOWN, коллекция скинов

Термины и понятия аниме и манги
Развлекательное программное обеспечение
Отаку
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Mac OS
Программное обеспечение для Unix